Ryszard Janik (1930–2018) – polski duchowny i teolog, ewangelicki, wieloletni członek władz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
 Ryszard Janik (ur. 1943) – polski trener koszykówki